Grabovik kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Grabovnik (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Grabovik (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar